L'edizione 1995-1996 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Shota Arveladze (Trabzonspor), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti
Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1995-1996.
Kayserispor, Eskişehirspor e Karşıyaka SK retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionato turco di calcio